Alpa bezeichnet:

 Alpa, ehemalige Schweizer Mofa-Marke der Alpa-Werke AG in Sirnach im Kanton Thurgau

 Alpa, die Markenbezeichnung einer Schweizer Kamera

 Alpa (Tavas), ein Dorf in der türkischen Provinz Denizli

 Air Line Pilots Association, International (ALPA), eine Pilotenvereinigung

 Guido Alpa, einen italienischen Rechtswissenschaftler und Präsidenten der italienischen Rechtsanwaltskammer

 Alpa, eine Markenbezeichnung von Franzbranntwein